Scott Mountains kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Scott Seamounts, djuphavsberg, 
 Scott Mountains, Antarktis,

USA 

 Scott Mountains (bergskedja), Kalifornien, Siskiyou County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar